Mien kan syfta på:
 Mien (sjö), Kronobergs län, Sverige
 Mien (språk) (Yao) – ett språk i språkfamiljen Hmong-mienspråk